"Over and Over" é o quarto single do álbum Time After Time, lançado pelo cantor de música pop e freestyle Timmy T em 1991. A canção obteve moderado sucesso, alcançando a posição #63 na Billboard Hot 100 em 1 de Julho de 1991.

Faixas 
 12"/CD single

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1991
Singles de Timmy T